Näbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Martha Näbauer (1914–1997), deutsche Geodätin, Tochter von Martin Näbauer

 Pia Näbauer († 2013), deutsche Sozialfürsorgerin